Die PDC Home Tour III war ein Dartsturnier, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) vom 26. Oktober bis zum 11. Dezember 2020 ausgetragen wurde. Es war die insgesamt dritte Austragung einer Home Tour, nach der PDC Home Tour im Frühjahr und der PDC Home Tour II im Spätsommer/Frühherbst. Sie wurde am 23. Oktober 2020 offiziell verkündet.

Den Sieg sicherte sich am Ende der Australier Damon Heta, welcher im Finale den Engländer Chris Dobey mit 4 zu 2 in legs schlagen konnte.

Konzept 
An der PDC Home Tour III sollten ursprünglich insgesamt 42 Spieler teilnehmen. Durch mehrere Absagen während des Turnierverlaufes nahmen aber insgesamt 45 Spieler teil. Vom 26. Oktober bis zum 10. Dezember wurden insgesamt 18 Gruppen ausgetragen. Jeder Spieler nahm an drei dieser 18 Gruppen teil, sodass an jedem Spieltag insgesamt 7 Spieler im Modus Jeder gegen Jeden antraten. Am Ende der 18 Gruppen wurden alle Ergebnisse zusammengefasst und die besten sieben Spieler zogen in die Championship Group ein. Der Gruppenerste und Gruppenzweite der Championship Group spielten dann in einem Finale den Sieger der PDC Home Tour III aus.

Jedes Spiel wurde im Modus best of 7 legs ausgetragen. Bedeutet: Ein Spiel gewann der Spieler, der als erstes vier Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Teilnehmer 
An drei Gruppen teilgenommen
  Barrie Bates
  Steve Beaton
  Gary Blades
  William Borland
  Andy Boulton
  Stephen Bunting
  Chris Dobey
  Andy Hamilton
  John Henderson
  Damon Heta
  Luke Humphries
  Kim Huybrechts
  Peter Jacques
  Marko Kantele
  Krzysztof Kciuk

  Martijn Kleermaker
  Daniel Larsson
  Kai Fan Leung
  Mickey Mansell
  Ryan Meikle
  Ron Meulenkamp
  Joe Murnan
  Geert Nentjes
  Richard North
  David Pallett
  Krzysztof Ratajski
  Martin Schindler
  Ryan Searle
  Kirk Shepherd
  Michael Smith
  Ross Smith

  Alan Tabern
  Ciaran Teehan
  Steve West
  Simon Whitlock
  Carl Wilkinson
  James Wilson
  Jonathan Worsley
An zwei Gruppen teilgenommen
  Steve Brown
  Adam Hunt
  Harald Leitinger
An einer Gruppe teilgenommen
  Lisa Ashton
  Nathan Derry
  Ritchie Edhouse
  Conan Whitehead

Runde 1

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Gruppe 10

Gruppe 11

Gruppe 12

Gruppe 13

Gruppe 14

Gruppe 15

Gruppe 16

Gruppe 17

Gruppe 18

Tabelle

Championship Group 
Die finale Gruppe wurde am 11. Dezember 2020 ausgetragen.

Finale

Übertragung 
Das Turnier war bei einigen Wettanbietern und auf pdc.tv, dem offiziellen Streamingportal der PDC, zu sehen. Übertragen wurden die Gruppen jeweils ab 9:30 Uhr Greenwich Mean Time, also 10:30 Uhr Mitteleuropäische Zeit.

Weblinks 
 Offizielle Seite der PDC

Einzelnachweise 

PDC Home Tour
Dartveranstaltung 2020
Sportveranstaltung im Internet